El nombre de Carlos Ramírez de Arellano puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Carlos Ramírez de Arellano (m. 1412). Fue señor de los Cameros y alférez mayor del pendón de la Divisa del rey.
 Carlos Ramírez de Arellano (1814-1874). Abogado, escritor y político español que llegó a ser alcalde de Córdoba y director de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba.